La saison 2013 du Championnat de Norvège de football est la  de la première division norvégienne à poule unique, la Tippeligaen. Les seize clubs de l'élite s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À l'issue de la compétition, les deux derniers du classement sont relégués en deuxième division tandis que le club classé  disputer un barrage de promotion-relégation face au  de D2.

C'est le Strømsgodset IF qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final avec un seul point d'avance sur Rosenborg BK et douze sur le FK Haugesund. C'est le second titre de champion de Norvège de l'histoire du club après celui remporté en 1970.

Les seize clubs participants
Les deux équipes (Fredrikstad et Stabæk) qui se sont classés aux dernières places de la dernière édition du championnat sont descendus en deuxième division. IK Start en tant que champion de deuxième division et Sarpsborg 08 FF qui a fini deuxième sont montés.

Compétition
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 
Les deux cent quarante rencontres des trente journées de la saison régulière se déroulent du  au . Le tableau ci-dessous résume leurs résultats.

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}
 Les deux formations se maintiennent dans leur championnat respectif.

Évolution du classement 
Évolution du classement :

Bilan de la saison

Voir aussi

Liens externes 
  Résultats complets et classement sur le site de RSSSF

Notes et références 

2013
Championnat Norvege Football D1
Norvege D1